Ji Cheng - um ciclista chinês campeão.
Cheng Fei - uma ginasta chinesa
Baguazhang estilo Cheng - um estilo da arte marcial de origem chinesa. 
Yuan-Cheng Fung - um cientista da atualidade, reconhecido como um dos fundadores da bioengenharia. 
Huiyuan Cheng - uma cidade em Xinjiang, no noroeste da China. 
Cheng Tinghua - também conhecido como Cheng Ying Fang, foi um mestre da arte marcial de origem chinesa. denominada Bagua Zhang.
Cheng de Han - um imperador chinês da dinastia Han.
Sammi Cheng - uma cantora de Cantopop em Hong Kong e uma atriz.
Wang Te Cheng - um mestre do círculo de arte marciais internas (Neijia). 
Cheng Tin-hung - o criador do Tai Chi Chuan de Wudang (武當太極拳), estilo de Tai Chi Chuan que divulgou a partir de Hong Kong.
Chi Cheng - uma antiga atleta que representava a República da China (Taiwan).
Cheng Yuanzhi - um dos generais dos Turbantes Amarelos no O Romance Dos Três Reinos.
Tseng Li-Cheng - uma taekwondista taiwanesa. 
Cheng Changsong - um ciclista olímpico chinês. 
Joe Cheng - um ator e cantor taiwanese.

Desambiguação